Rohrmoos heißen folgende geographische Objekte:

 Rohrmoos (Argenbühl), Ortsteil der Gemeinde Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Rohrmoos (Marktoberdorf), Ortsteil der Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Rohrmoos (Oberallgäu), Ortsteil des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Rohrmoos (Wessobrunn), Ortsteil der Gemeinde Wessobrunn, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Rohrmoos (Gemeinde Schladming), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark

 Rohrmoos BE, Ortsteil der Gemeinde Oberburg, Kanton Bern

Siehe auch: 
 Röhrmoos (Begriffsklärung)